Херсонский областной совет () — представительный орган местного самоуправления, который представляет общие интересы территориальных общин сёл, посёлков, городов, в пределах полномочий, определённых Конституцией Украины, Законом Украины «О местном самоуправлении на Украине» и другими законами, а также полномочий, переданных им сельскими, поселковыми, городскими советами.

Областной совет состоит из депутатов, избирается населением Херсонской области сроком на пять лет. Совет избирает постоянные и временные комиссии. Областной совет проводит свою работу сессионно. Сессия состоит из пленарных заседаний и заседаний её постоянных комиссий.

Состав 
 ОПЗЖ — 15
 Нам здесь жить — 13
 Слуга народа — 11
 Наш край — 7
 Европейская солидарность — 7
 ВО «Батькивщина» — 6
 Блок Владимира Сальдо — 5

Список постоянных комиссий 
 Комиссия по вопросам бюджета и финансов
 Комиссия по вопросам управления объектами коммунальной собственности
 Комиссия по вопросам социально-экономического развития, переработки сельскохозяйственной продукции и промышленности
 Комиссия по вопросам архитектуры, транспорта, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, тарифной политики и взаимодействия с предприятиями энергетической отрасли
 Комиссия по вопросам сельского хозяйства, земельных отношений и экологии
 Комиссия по вопросам развития человеческого капитала, межнациональных отношений, науки, культуры, физической культуры и спорта, образования и свободы слова и интеллектуальной собственности
 Комиссия мандатная, по вопросам регламента, депутатской деятельности и этики, защиты прав и свобод человека, местного самоуправления, децентрализации, административно-территориального устройства и взаимодействию с Вооруженными силами Украины
 Комиссия по вопросам социальной защиты, защиты прав ветеранов, участников боевых действий и временно перемещенных лиц
 Комиссия по вопросам здравоохранения, здорового образа жизни и курортно-туристической деятельности
 Комиссия по вопросам законности и правопорядка, борьбы с коррупцией, рейдерством и контролю за деятельностью правоохранительных органов

Руководство совета 
 Александр Самойленко — председатель областного совета
 Егор Устинов — первый заместитель председателя областного совета
 Юрий Соболевский — первый заместитель областного совета - руководитель исполнительного аппарата
 Геннадий Лагута — заместитель областного совета

Список председателей Херсонского областного исполнительного комитета

Список председателей Херсонского областного совета 
 Кушнеренко, Михаил Михайлович (1990—1994)
 Жолобов, Виталий Михайлович (1994—1996)
 Третьяков, Валерий Михайлович (1996—2002)
 Ходаковский, Владимир Фёдорович (2002—2006)
 Причина, Геннадий Георгиевич (и.о., 2006)
 Демёхин, Владимир Анатольевич (2006—2010)
 Пелих, Виктор Григорьевич (2010—2014)
 Федько, Тамара Ивановна (и.о., 2014—2015)
 Путилов, Андрей Станиславович (2015—2016)
 Мангер, Владислав Николаевич (2016—2020)
 Самойленко, Александр Степанович (2020 - по сегодня)

Издания Херсонского областного совета

См. также 
 Херсонская областная государственная администрация

Примечания

Ссылки 
 Сайт Херсонского областного совета

Херсонская область
Областные советы Украины